Кравчу́к — украинская фамилия, образованная от прозвища  («портной»).

Известные носители 
 
 Кравчук, Анатолий Андреевич (1934—2000) — советский актёр, режиссёр.
 
 Кравчук, Антонина Михайловна (род. 1934) — супруга первого украинского президента.
 Кравчук, Вадим Викторович (род. 1970) — депутат Верховного совета ПМР.
 Кравчук, Валентин Иванович (1944—2003) — советский гребец.
 Кравчук, Валерий Анатольевич (род. 1955) — советский тяжелоатлет.
 Кравчук, Василий Петрович (род. 1967) — украинский политик.
 Кравчук, Василиса Владимировна (род. 1987) — российский спортсмен (подводное плавание).
 Кравчук, Виктор Петрович (род. 1961) — вице-адмирал ВМФ РФ, командующий Балтийским флотом (2012—2016).
 
 Кравчук, Даниил Викторович (род. 2001) — украинский футболист.
 Кравчук, Евгения Михайловна (род. 1985) — народный депутат Украины IX созыва.
 Кравчук, Екатерина Алексеевна (1911—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Кравчук, Иван Юрьевич (1909—1950) — советский партийный деятель.
 Кравчук, Игорь Александрович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 
 
 Кравчук, Лукаш (род. 1989) — польский легкоатлет.
 Кравчук, Михаил Филиппович (1892—1942) — украинский математик.
 
 
 Кравчук, Степан Степанович (1899—1991) — советский учёный-юрист.
 Кравчук, Юрий Михайлович (род. 1970) — художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Звёзды Урала».

См. также